Germania
Harmsdorf – comune del Circondario del ducato di Lauenburg, Schleswig-Holstein 
Harmsdorf – comune del Circondario dello Holstein Orientale, Schleswig-Holstein